Тайобейрас () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Север штата Минас-Жерайс. Входит в экономико-статистический микрорегион Салинас. Население составляет 30 363 человека на 2006 год. Занимает площадь 1194,230 км². Плотность населения — 25,4 чел./км².

Праздник города — 12 декабря.

История 
Город основан 12 декабря 1953 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 73 916 012,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2550,59 реала (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,699 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: горный тропический.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс